alveolus dentalis; fogmeder;
 alveolus pulmonis; tüdő-léghólyagocska.